Kane puede referirse a:

Kane, localidad de Pensilvania, EE. UU.
 El Condado de Kane (Illinois), EE. UU.
 El Condado de Kane (Utah), EE. UU.
Glen Jacobs, luchador profesional y actor hispano-estadounidense.
Kane, personaje ficticio del juego de estrategia Command & Conquer y dirigente principal de una de las facciones en conflicto en el juego.
 Kane, banda de Rock.
Pandurang Vaman Kane, indólogo de Mumbai.
Harry Kane, futbolista inglés.
Guillermo Kane, diputado provincial y militante trotskista argentino.
Citizen Kane, película estadounidense de 1941.
Thomas L. Kane, un abogado y militar estadounidense pro-mormonismo del siglo XIX.

Autores de nombres científicos 
D.F.Kane - D.F. Kane fl. 1976
J.Kane - Julius Kane fl. 1977
Kane - Katharine Sophia Bailey Kane 1811-1886
W.D.Kane - Wilma D. Kane fl. 1967